George Wilson – calciatore inglese
 George Wilson (n. 1914) –  giocatore di football americano, allenatore di football americano e cestista statunitense
 George "Jiff" Wilson (n. 1942) – cestista statunitense